Solar Plexus er det syvende album i rækken med den danske rock/pop gruppe Nikolaj & Piloterne.

Popalbum fra Danmark
Rockalbum fra Danmark
Album fra 2001